Vogelherdbach ist ein Gewässername:

 Vogelherdbach (Erms), linker Zufluss eines Nebenkanals der Erms in Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Vogelherdbach (Reglitz), linker Zufluss der Reglitz (zum Hirtenbach, zur Regnitz) bei Wimmelbach, Gemeinde Hausen, Landkreis Forchheim, Bayern
 Vogelherdbach (Sommerhaldenbach), rechter Zufluss des Sommerhaldenbachs (zum Fischbach, zur Murr) bei Kleinhöchberg, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg